

Каса-Бланка — переписна місцевість, штат Аризона
 Каса-Бланка — переписна місцевість в окрузі Старр, штат Техас